Järsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun och Säters kommun,  (86,5 ha)
Järsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (1,27 km²)
Järsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (2,18 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn